Willingham ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Willingham (* 1956), US-amerikanischer Comicautor und -zeichner
 Calder Willingham (1922–1995), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Cameron Todd Willingham (1968–2004), US-Amerikaner, der des Mordes an seinen drei jungen Kindern angeklagt und hingerichtet wurde
 Lynne Willingham (* 1951), US-amerikanische Filmeditorin
 Noble Willingham (1931–2004), US-amerikanischer Schauspieler